Das Damendoppel der US Open 2011 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidigerinnen waren Vania King und Jaroslawa Schwedowa, welche im Finale Liezel Huber und Lisa Raymond in drei Sätzen unterlagen. Für Huber war das nach 2008 bereits der zweite Titelerfolg im Doppel bei den US Open, für Raymond nach 2001 und 2005 sogar der dritte. Es war allerdings ihr erster gemeinsamer Sieg.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
2011